Campbell County kan syfta på flera olika countyn i USA

Campbell County, Kentucky
Campbell County, South Dakota
Campbell County, Tennessee
Campbell County, Virginia
Campbell County, Wyoming